Doris Schweiger – giocatrice di beach volley austriaca
 Patrick Schweiger – ex sciatore alpino austriaco
 Stefanie Schweiger – giocatrice di beach volley austriaca
 Til Schweiger – attore, regista e produttore cinematografico tedesco
 Vittorio Schweiger – pittore italiano